Harvest (engelsk for "høst") har flere betydninger:

 Albummer
 Harvest (Naglfar-album) – et album af Naglfar
 Harvest (Neil Young-album) – album af Neil Young
 "Harvest" - titelnummeret på Neil Youngs album Harvest
 Harvest Moon (Neil Young-album) - album af Neil Young
 "Harvest Moon" - titelnummeret på Neil Youngs album Harvest Moon
 Harvest (Ste van Holm-album) – album af Ste van Holm

 Andet
 Harvest Records - et pladeselskab